Баская:

Реки
 Баская (приток Бисерти)
 Баская (приток Сылвы)

Станция
 Баская — железнодорожная станция г. Гремячинска, Свердловской железной дороги.

См. также 
 Хохлуновка Баская